Худоб'як — українське прізвище. Відомі носії:

 Худоб'як Ігор Ярославович — український футболіст, півзахисник «Карпати» (Львів).
 Худоб'як Ігор Орестович — український футболіст, нападник «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), ФК «Тернопіль».

Українські прізвища
Прізвища на -як